Спэ́ниш, Спа́ниш (, ) — может означать:

Топонимы 
  — городок в Онтарио (Канада).
  — название нескольких рек в разных странах, в том числе:
  — в Онтарио (Канада).

Составные топонимы США
 Спэниш-Форк — река в Юте.
  — город в Алабаме.

Составные топонимы прочих стран
 Спэниш-Таун — город на Ямайке.

См. также 
 Испания (значения)
 Эспанья
 Спэйн
 Испанский
 Испанцы
 Миль Испанец